

Geografia
 Lizzano – comune italiano in provincia di Taranto
 Lizzano in Belvedere – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
 Lizzano – frazione di Cesena in provincia di Forlì
 Lizzano Pistoiese – frazione di San Marcello Pistoiese in provincia di Pistoia

Altro
 Lizzano – vino DOC della provincia di Taranto